Виктор Петрович Камкин (26 января 1902, Санкт-Петербург — 18 сентября 1974, Вашингтон) — русский книгоиздатель, книготорговец, библиотекарь и книголюб.

Биография 
Сын крупного чиновника-финансиста. Революция застала Камкина в стенах реального училища, которое он покинул и поступил добровольцем в Белую армию адмирала Колчака. Воевал в армии Колчака, с частями которой в 1923 году эмигрировал в Харбин.

В Китае 
В Харбине окончил реальное училище, а в 1928 г. окончил Русский Юридический факультет. Некоторое время работал библиотекарем на КВЖД.

Переехав в 1929 году в Шанхай, стал одним из организаторов, а в 1933-35 (1932-36?) гг. совладельцем библиотеки и книгоиздательства «В. П. Камкин и А. П. Малык» (выпущено 26 названий книг, в том числе сочинения А. В. Амфитеатрова, А. Т. Аверченко, Б. Я. Ильвова), в 1936 году — соучредителем «Издательства В. Камкин и Попов», затем издательства «Слово».

С мая 1937 года — в Тяньцзине, где заведовал книжным магазином «Знание» («Наше знание»), библиотекой и книгоиздательством «Наше знание». С октября 1942-го по январь 1946 года — помощник управляющего итало-американской типографией и издательства «Чили Пресс» в Тяньцзине. С февраля 1946-го по июнь 1947 года — переводчик и помощник офицера американской военной газеты «North China Marine» в типографии «Тяньцзинь Пресс».

В 1948 году переехал в Циндао и продолжил печатать газету «North China Marine» в собственной типографии. Был избран председателем Российской эмигрантской ассоциации Циндао.

В Америке 
С 1952 года — в Вашингтоне, где в 1953-м совместно с женой Еленой Андреевной открыл первый в городе магазин русской книги. Снабжал книгами крупнейшие библиотеки, университеты и общества США.

В 1959 году Камкин начинает издательскую деятельность. К началу 1970-х годов русское книгоиздательское и книготорговое предприятие Камкина «Kamkin Victor Inc.» становится одним из крупных и известных в мире (12 млн книг на вашингтонских складах; издано ок. 70 авторов). Предприятие имело отделения в Сан-Франциско, Рочестере, Чикаго, Лос-Анджелесе, Хартфорде, Филадельфии и продолжало интенсивно выпускать и распространять русскую книгу разнообразного тематического и жанрового репертуара.

Скончался 18 сентября 1974 года в Вашингтоне.

Основанная им книготорговля продолжалась под руководством его вдовы, Е. А. Камкиной. Затем магазин перешёл во владение внука Камкиных — Игоря Калагеорги. Ввиду возникших финансовых затруднений магазин закрылся в 2000-х годах.

Литература 
 Пальмова И. След на земле: Страницы жизни Виктора Камкина. — М.: Международ. кн., 1995. — 384 с.: ил. ISBN 5-85125-033-X
 Киселева М. Русские книги пойдут в Библиотеку Конгресса // Русская жизнь (Сан-Франциско). 2002. 20 апреля. С. 7;
 Кторова А. Книжное дело Елены и Виктора Камкиных // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1997. — 31 января (№ 30425).— С. 36: ил.;
Петров В. Виктор Петрович Камкин // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1974. — 28 сентября (№ 23425). — С. 3;
Скончался В. П. Камкин // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1974. — 19 сентября (№ 23425). — С. 1;
 Седых Андрей. Два миллиона книг В. П. Камкина // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969. — 10 мая (№ 20515). — С. 3;
Родзянко Т. Книжное дело Виктора Камкина // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969. — 23 января (№ 20408). — С. 3.

Ссылки 
 КАМКИН Виктор Петрович  // Александров Е. А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. — Хэмден; Сан-Франциско; СПб., 2005. — С. 237: портр. ISBN 5-8465-0388-8
 КАМКИН Виктор Петрович  // Книга: Энциклопедия / Редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. — 800 с.: илл. ISBN 5-85270-312-5
 Камкин Виктор Петрович // Кузнецова Т. В. Деятели русского книжного дела в Китае в 1917—1949 гг.: Биогр. словарь. — Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 1998. — 68с.

Русские эмигранты первой волны в США
Русские эмигранты первой волны в Китае
Предприниматели США
Издатели США
Персоналии по алфавиту